Тіра́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Клермон-Феррана, 31 км на північ від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 447,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тіранж на сайті французького Національного інституту географії
 Тіранж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тіранж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тіранж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіранж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Луара